Palazzolo har flere betydninger:

 Palazzolo Acreide, en italiensk by i regionen Sicilien i Italien
 Palazzolo dello Stella, en italiensk by
 Palazzolo sull'Oglio, en italiensk by
 Palazzolo Vercellese, en italiensk by